Příjmení Holík nosí více různých osobností. Ženská podoba jména zní Holíková.

 Andrea Holíková (* 1968) – československá tenistka, dcera Jaroslava, sestra Bobbyho a neteř Jiřího
 Augustin Holík (1919–1996) – český římskokatolický kněz, člen řádu salesiánů
 Bobby Holík (* 1971) – český hokejista, syn Jaroslava, synovec Jiřího, bratr Andrey
 František Holík (* 1998) – český skokan na lyžích
 Jakub Holík (* 1971) – bývalý český římskokatolický kněz
 Jaroslav Holík – více osob
 Jiří Holík (rozcestník) – více osob
 Josef Holík (1840–1892) – učitel a zakladatel muzea v Sušici
 Libor Holík (* 1998) – český fotbalový obránce
 Lukáš Holík (* 1992) – český fotbalový záložník
 Martin Holík (* 1960) – český římskokatolický kněz, zakladatel rádia Proglas
 Pavel Holík (* 1957) – český politik
 Petr Holík (* 1992) – český hokejista 
 Vladimír Holík (* 1978) – český hokejista